Эмануэль Влчек (; ) — чешский антрополог, доктор медицины, доктор естественных наук, профессор кафедры лечебного дела Карлова университета в Праге.

Образование и научная деятельность 
После окончания Ванчуровой гимназии в Смехове с 1945 по 1951 учился в Карловом университете. Изучал одновременно антропологию на естественном факультете и лекарственное дело. Во время учебы работал в Институте судебной медицины демонстратором и научным сотрудником.

В марте 1948 молодой студент был также учеником профессора Хайека и Тесаржа во время вскрытия тела министра Яна Масарика.

С 1951 по 1957 работал в Государственном Археологическом институте в городе Нитра, позже — в Археологическом институте в Праге. Начало научной карьеры ученого связано с пражским Национальным музеем, где в 1967 он основал антропологическое отделение.

В течение 1952–1974 лет читал лекции по антропологии в Университете Я. А. Коменского в Братиславе и палеонтологии человека в Карловом университете.

Сначала Влчек сосредоточился на изучении палеоантропологии территории Европы, его интересовали доисторические и древние популяции, а уже впоследствии исследовал и описал большую группу Халха-монголов. Также изучал эволюцию гоминидов в Европе и описал огромное количество находок с Балкан и других регионов Центральной Европы.

С 1955 года профессор Влчек начал прорабатывать скелетные останки чешских правителей и прочих исторических личностей. Благодаря своим антропологическим и медицинским исследованиям мог четко определять физические характеристики, генетическое родство, примерный возраст на момент смерти, состояние здоровья и наличие заболеваний данной фигуры.

Похоронен на кладбище Малвазинки в Праге.

Антрополог исследовал костные останки известных исторических лиц 

 Святая Людмила
 Борживой I
 Святой Вацлав
 Фердинанд I Габсбург
 Пржемысл I Оттокар
 Пржемысл Отакар II
 Вацлав I
 Вацлав II
 Вацлав IV
 Иоганн Люксембургский
 Карл IV Люксембург
 Ладислав Постум
 Йиржи из Подебрад
 Рудольф II
 Максимилиан II Габсбург
 Ян Жижка
 Адальберт Пражский
 Карел Гинек Маха
 Альбрехт Валленштейн
 Евангелист Лука
 Ян Непомуцкий
 Богуслав Мартину

Публикации 
 VLČEK, Emanuel. Bedřich Smetana: fyzická osobnost a hluchota. Praha: Vesmír, 2001. 94 s. ISBN 80-85977-46-X.
 VLČEK, Emanuel. Bernard Bolzano: Podoba, tělesné vlastnosti a zdravotní stav. Praha: Památník národního písemnictví, 1981. 28 s.
 VLČEK, Emanuel. Fyzická charakteristika osobnosti Karla IV.. Praha: Univerzita Karlova, 1998.
 VLČEK, Emanuel. Fyzické osobnosti českých panovníků. I. díl. Nejstarší Přemyslovci. Praha: Vesmír, 1997. 398 s. ISBN 80-85977-09-5.
 VLČEK, Emanuel. Fyzické osobnosti českých panovníků ; II. díl. Čeští králové: 1: atlas kosterních pozůstatků českých králů přemyslovské a lucemburské dynastie s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Praha: Vesmír, 1999. 558 s. ISBN 80-85977-17-6.
 VLČEK, Emanuel. Fyzické osobnosti českých panovníků ; III. díl. Čeští králové: 2: atlas kosterních pozůstatků Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad a Habsburků pohřbených v Praze, s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Praha: Vesmír, 2000. 301 s. ISBN 80-85977-29-X.
 VLČEK, Emanuel. Jan z Pomuku: Sv.Jan Nepomucký: Jeho život, umučení a slavné působení ve světle současné historie a antropologie. Praha: Vesmír, 1993. 69 s. ISBN 80-901131-3-3.
 VLČEK, Emanuel. Jak zemřeli: Významné osobnosti českých dějin z pohledu antropologie a lékařství. Praha: Academia, 1993. 279 s. ISBN 80-200-0400-9.
 VLČEK, Emanuel. Osudy českých patronů. Praha: Zvon, 1995. 302 s. ISBN 80-7113-131-8.
 Vlček Emanuel: Pádem vzhůru. Úraz Karla IV. ohrožující jeho život; Vesmír 4/1998, strana 218-223.

Примечания

Литература 
 Čihák, R.: Emanuel Vlček, Vesmír 74, 1995, č. 3, s. 158.
 Tomeš, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, 3. díl, Praha-Litomyšl 1999, s. 469.
 Velemínský, P.: Professor MUDr. RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc, Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná, 2005, č. 1-4, s. 149-168.
 Vaněk, Stanislav: Emanuel Vlček, Vesmír 85, 2006, č. 12, s. 714.
 Prokopec, M.: Obituary: Профессора. MUDr. et RNDr.h.c. Emanuel Vlček, DrSc., Anthropologie 44, 2006, č. 2, s. 214.
 Aubrecht, Radek a kol. autorů: 130 let a osobností smíchovského gymnázia (1883-2013), Gymnázium Na Zatlance, Praha 2014, ISBN 978-80-260-6169-4, s. 44.

Антропологи Чехии
Похороненные на кладбище Малвазинки
Почётные доктора Университета Павла Йозефа Шафарика